Рудіна — жіноча форма прізвища Рудін.
 Рудіна Тетяна Рудольфівна (* 1959) — радянська та російська актриса театру та кіно. Заслужена артистка Росії.
 Рудіна Юлія Сергіївна (* 1974) — російська акторка театру та кіно.

 Рудіна — село у повіті Мехедінць в Румунії. Входить до складу комуни Бала.
 Рудіна — село у Словаччині, громада округу Кисуцьке Нове Место, Жилінський край.

Див. також 
 Рудина